LiA est le réseau de transport en commun de l'agglomération havraise. Il dessert les communes de l'agglomération havraise et de sa zone industrialo-portuaire via un réseau d'autobus de 15 lignes urbaines et d'une douzaine de lignes portuaires.

Histoire

Personnel

Parc de véhicules

Matériel roulant 

Liste du matériel roulant (153 véhicules) :
 5 Heuliez GX 137
 57 Heuliez GX 317
 47 Mercedes-Benz Citaro
 21 Mercedes-Benz Citaro Gc2 
 20 Mercedes-Benz Citaro G
 2  Heuliez GX 107
 8 Renault Agora L
 8 Heuliez GX 417
 3 Renault PR 118
 
 
 1 Renault SC 10 (ne circule pas sur les lignes régulières)

Dépôts 

Transdev Le Havre possède deux dépôts de bus, dont un atelier-dépôt et un dépôt atelier-tram. L'atelier-dépôt se trouve dans le quartier de l'Eure où l'enceinte propose l'accueil de 55 bus. Le dépôt atelier-tram se trouve dans le quartier du Grand Hameau.

Transporteurs

Lignes du réseau

Présentation 

 15 lignes de bus régulières (dont 3 lignes phares) quadrillant l'agglomération Havraise. Ces lignes sont en fonctionnement de 5 h 30 à 21 h 30.(les lignes phares de 5 h à 23 h 30).
 12 lignes portuaires desservant la ZIP du Havre.
 815 arrêts de bus dont 381 équipés d'un abri.
 Environ  par jour.
 8 millions de km parcourus sur une année.

Lignes phares 
Pour les lignes A et B du tramway, voir l'article Tramway du Havre.

Lignes complémentaires

Autres Lignes 

Funi : R.Coty - G.Lafaurie. Fréquence de passage en heure de pointe : 6/10 min. Est effectuée par un funiculaire. En service de 7 h 30 à 19 h 30.
Navattes Ferries : Gares - Ferries. Est effectuée par des autobus.
L.E.R : Gares - Rolleville Halte ou Montivilliers Gare. Fréquence de passage en heure de pointe : 30 min. Est effectuée par des trains. En service de 7 h à 20 h.

Lignes spéciales 
Navettes stade : Perrey - Stade, Harfleur via montivilliers - Stade, L.Marconi - Stade, Caucriauville Sud - Stade
Navettes croisières : Terminal croisière - Hôtel de Ville

Lignes interurbaines 
Certaines lignes interurbaines sont accessibles avec la tarification CTPO entre les frontières du territoire de la CODAH.

Cette tarification concerne la ligne 20 (Keolis), 23 et 24 (Cars Périer).

Fil'Bus 
Fil'bus est un service de transport à la demande permettant de se déplacer dans 13 communes de l'agglomération havraise. Les transports sont divisés en deux zones de tarification différente : 

 la zone sud 
 Gainneville
 Rogerville

 zone nord 
Cauville-sur-Mer
 Épouville
 Fontenay
 Manéglise
 Mannevillette
 Notre-Dame-du-Bec
 Rolleville
 Saint-Martin-du-Manoir
 Sainneville sur seine
 Saint Romain de Colbosc

Ce service fonctionne en journée du lundi au samedi de 8 h et 17 h 10, il suffit de contacter le service au moins 1 heure avant le déplacement souhaité et de se rendre à un point de rendez-vous convenu avec un titre de transport au même tarif qu'un simple ticket de bus et une carte d'abonné Fil'bus. Les arrêts Fil'bus dessert des arrêts spécifiques à ce service, ces arrêts sont placés en correspondance avec les lignes de bus régulières.

Les véhicules circulant sur le réseau Fil'bus sont des véhicules de type monospace (Peugeot 807, etc.).

Mobi'Fil 
Mobi'Fil est un service de transport à la demande réservé aux personnes à mobilité réduite dans l'incapacité d'emprunter des véhicules de transport en commun tel que les bus. Les 7 minibus spécifiquement aménagés composant le parc du service circulent sur l'ensemble de l'agglo. havraise de 5 h 30 à 21 h du lundi au samedi et de 7 h 30 à 20 h 30 le dimanche. Il suffit de posséder un titre de transport Bus Océane et un justificatif de handicap et de réserver un véhicule par téléphone ou par courrier.

Communes desservies 
Le réseau dessert les communes suivantes :

Cauville-sur-Mer
Quartier Dollemard
Épouville
Fontenay
Gainneville
Gonfreville-l'Orcher
Harfleur
Le Havre
Mannevillette
Manéglise
Montivilliers
Notre-Dame-du-Bec
Octeville-sur-Mer
Rogerville
Rolleville
Saint-Martin-du-Manoir
Sainte-Adresse

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Compagnie des transports de la porte océane
 Tramway du Havre
 Funiculaire du Havre

Liens externes 
 Le site de LiA

Transport au Havre
Le Havre